Гебрейський шрифт Брайля () — алфавіт Брайля на івриті. Міжнародний гебрейський шрифт Брайля широко використовується. Він був розроблений в 1930-х роках і завершений в 1944 році. Він базується на міжнародних нормах, з додатковими літерами для гебрейського алфавіту. на відміну від івриту, але у відповідності з іншими шрифтами, цей шрифт Брайля читається зліва направо, а не справа наліво. На відміну від англійського Брайля, це консонантна писемність, де всі приголосні.

Базові символи

Позначення голосних

Цифри

Пунктуація

Джерела 

 UNESCO (2013) World Braille Usage , 3rd edition.

Посилання 

 כתב ברייל 
Кодування символів
Гебрейська абетка